Polsce
 Kotki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kotki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Kotki – gromada w powiecie buskim

Inne znaczenia 
 Kotki – grupa skałek w Sudetach Zachodnich, w paśmie Karkonoszy

Zobacz też 
 kotka